Ана́йя () — фамилия испанского происхождения.

 Анайя, Елена (род. 1975) — испанская актриса.
 Анайя, Карлос (1777—1862) — уругвайский политик и историк; президент Уругвая (1834—1835).
 Анайя, Марио (1927—2013) — боливийский государственный деятель, министр иностранных дел.
 Анайя, Рикардо (1907—1997) — боливийский политический деятель.
 Анайя, Ромео (1946—2015) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Анайя, Рудольфо (1937—2020) — американский писатель, драматург.
 Анайя, Хорхе (1926—2008) — главнокомандующий ВМС Аргентины.
 Аная, Эктор (?—?) — уругвайский шахматист.

Другие значения:
 Анайя — муниципалитет в Испании.
 Анайя-де-Альба — муниципалитет в Испании.